Salamandra nigra est un synonyme attribué à deux espèces d'urodèles :
 Salamandra nigra Gray, 1850 est synonyme de Salamandra atra Laurenti, 1768
 Salamandra nigra Green, 1818 est synonyme de Desmognathus fuscus (Rafinesque, 1820)

Synonyme d'urodèles (nom scientifique)
Plethodontinae
Salamandrinae